Malmö Kryptonics var en ishockeyklubb i Malmö bildad 1998 ursprungligen som Limhamn Kryptonics. Klubben lades ner efter 2012-2013 säsongen.

Meritlista inline 2007 
Silver i Prag Roller Hockey Days. 12 lag deltog.

Meritlista inline 2008 
Brons i Göteborg Mission/Slapshot tournament. 8 lag deltog.

Silver i Prag Roller Hockey Days. 14 lag deltog.

Meritlista inline 2010 
Guld i Prag Roller Hockey Days.

Ishockey 
Tränare - Niklas Nerholt

Externa länkar
Malmö Kryptonics

Sportklubbar i Malmö
Ishockeyklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 1998